Fortune Harbour (dorp) - dorp op onderstaand schiereiland
 Fortune Harbour (schiereiland) - schiereiland van het Canadese eiland Newfoundland